Cymbals -  гурт з Англії, міста Лондон.

Подробиці 
Є ряд причин, чому хтось, можливо, захочете створити гурт: слава, гроші, наркотики, секс... У Лондоні на основі чотирьох частин Ці хлопці просто хотіли мати трохи веселощів з деякими друзями-однодумцями. «Ви отримуєте разом, випивку, написання пісень і можливість робити те, що  інші люди слухаютимуть вашу музику, яка подобається», - так вони сказали у журналі Dummy перед випуском їх 2011-му році Talking Heads - дебютного альбому. Якщо все, що вони, здається, веселіше, ніж вони були тоді - їх звук еволюціонував від злегка клаптикової панк-фанк в sleaker, майже диско-хаус і сінті-поп.

У той час як дев'ять хвилин торішньої довготи, як Animal синглу, здавалося б, покритої кожен музичний жанр можна собі уявити, що вони спростили їх звук до досконалості на блискучі природного світу, який, як і, як тварина, був проведений Dreamtrak, AKA Олі Хортон (зуби, Королева Черв'яків). Для відео - прем'єра тут - група закликала другом дитинства і танцівниці співака Джека Уміло, Хайме, який він знав зі свого часу провів у Парижі. «Багато пізніше, я мав божевільний ідея мати його танцювати в одній з наших пісень, і я трохи перевантажені, що ми насправді вдалося зробити все це можливим,» Уміло пояснює. «Ми говорили через лірику і довго розмовляв про те, що вони могли б означати, і Хайме створив хореографію тісно натхненний пісні.» Якщо чесно, ми, ймовірно, уникнув спробі скопіювати будь з ходів себе, але пісні хор виразно піддається якоїсь старої школи останню пісню-на-на-інді-диско pogoing.

Посилання 
 
 Сторінка ґурту на сайті "LastFm" 

Гурти альтернативного року
Музичні колективи, що з'явились 1997
Музичні колективи Японії
J-rock гурти
Shibuya Kei
Засновані у Великій Британії 1997